

Astronomia
 32014 Bida – asteroide della fascia principale

Geografia
 Bida – città della Repubblica Federale della Nigeria appartenente allo stato di Niger

Persone
 Alexandre Bida – pittore e disegnatore francese
 Bartosz Bida – calciatore polacco
 Olimpia Bida – religiosa ucraina
 Sergej Bida – schermidore russo